13-й чемпионат мира по лёгкой атлетике среди юниоров проходил с 19 по 25 июля 2010 года на арене «Монктон Стэдиум» в городе Монктон (Канада). В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие спортсмены 1991 года рождения и моложе.

На старт в 44 дисциплинах чемпионата вышли 1313 легкоатлетов из 163 стран мира, из них 746 мужчин и 567 женщин.

Призёры 
Сокращения: WJR — мировой рекорд среди юниоров | AJR — континентальный рекорд среди юниоров | NJR — национальный рекорд среди юниоров | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Юниоры

Юниорки 

 В октябре 2010 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций дисквалифицировала на 2 года белорусскую легкоатлетку Екатерину Артюх, лишив её золотой медали чемпионата мира среди юниоров в беге на 400 метров с барьерами (результат — 56,16). В допинг-пробе, которую она сдала после окончания соревнований, были обнаружены следы запрещённого препарата метенолона.
 25 января 2016 года Всероссийская федерация лёгкой атлетики дисквалифицировала на 2 года Анну Лукьянову. На основании показателей биологического паспорта был сделан вывод о применении спортсменкой допинга. Все её результаты с 19 июля 2010 года были аннулированы, в том числе второе место на юниорском чемпионате мира 2010 года в ходьбе на 10 000 метров с результатом 44.17,98.
 Гейса Арканжо из Бразилии, ставшая чемпионкой в толкании ядра с результатом 17,02 м, была лишена медали после того, как в октябре 2010 года в её допинг-пробе было обнаружено вещество гидрохлоротиазид. Дисциплинарный комитет Бразильской федерации лёгкой атлетики в марте 2011 года вынес спортсменке предупреждение, но не стал дополнительно отстранять от соревновательной деятельности.

Медальный зачёт 
Медали в 44 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 43 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионаты мира по лёгкой атлетике среди юниоров
Июль 2010 года
2010 год в лёгкой атлетике
Чемпионаты мира в Канаде
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Канаде
Международные спортивные соревнования в Монктоне